Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (1957-2003) → Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 Wojskowa Akademia Medyczna im. Siergieja Kirowa w Petersburgu
 Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1872-1918 i 1935-1994) → Wydawnictwo WAM (od 1994)